Аойс () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Аойс. Занимает площадь 13,2 км². Население — 2109 человек (на 2006 год). Расстояние до административного центра провинции — 28 км.

В Аойсе тренируется одноимённый футбольный клуб.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 http://www.euskomedia.org
 http://www.aoiz.es/es/

Муниципалитеты Наварры